Піскунов (Піскунова):
 Піскунов Анатолій Опанасович — радянський футбольний арбітр всесоюзної категорії.
 Піскунов Вадим Георгійович — доктор технічних наук, академік.
 Піскунов Владислав Юрійович (* 1978) — український легкоатлет.
 Піскунов Гліб Едуардович.
 Піскунов Михайло Федорович (1867—1917) — український архітектор, модерніст.
 Піскунов Сергій Вікторович (1981) — російський хокеїст, лівий нападник.

Див. також 
 9056 Піскунов — астероїд головного поясу